In Between () — пятый студийный альбом Пола ван Дайка, выпущенный 14 августа 2007 года. На пластинке содержится широкий набор различных коллабораций, включая Дэвида Бирна из Talking Heads, Джессику Сатту из Pussycat Dolls и Риа Гарви из Reamonn.

История создания 
Поездка на коммунистическую Кубу вдохновила артиста в работе над альбомом In Between.

Синглы 
 Первый сингл «White Lies» был выпущен 31 июля 2007 года и содержал вокал Джессики Сатты из Pussycat Dolls.
 Вторым синглом с альбома стала композиция «Let Go» при участии Риа Гарви из группы Reamonn

Список композиций 
 «Haunted» (при участии Lo-Fi Sugar) — 5:40
 «White Lies» (при участии Джессики Сатты) — 4:37
 «Sabotage» — 3:41
 «Complicated» (при участии Эшли Томберлин) — 7:58
 «Get Back» (при участии Эшли Томберлин) — 5:23
 «Far Away» — 3:32
 «Another Sunday» (с использованием семпла из «Blows My Mind» Probspot) — 6:32
 «Talk in Grey» (при участии Райана Мерчанта) — 3:22
 «In Circles» — 4:31
 «In Between» — 3:23
 «Stormy Skies» (при участии Вэйна Джексона) — 4:24
 «Détournement» — 2:20
 «New York City» (при участии Эшли Томберлин) — 5:25
 «Castaway» (при участии Lo-Fi Sugar) — 3:26
 «La Dolce Vita» — 2:50
 «Let Go» (при участии Риа Гарви) — 6:17
 «Fall With Me» (при участии Дэвида Бирна) — 4:30

Специальные издания 

 Второй диск был доступен тем, кто пришёл 17 и 18 августа на вечеринку в Центральном Парке, или присутствовал 29 сентября на 13-м ежегодном Nocturnal Festival, или скачал с сайта vonyc.com store или iTunes Store и FYE.

 «White Lies (Berlin Vocal Mix)» — Микс: Пол ван Дайк & Alex M.O.R.P.H.
 «World in My Eyes» — Вокал: Пол ван Дайк

Позиции в чартах 
Альбом достиг 115-го места в Billboard 200 и 2-го в Top Electronic Albums и Top Heatseekers charts. Альбом также достиг 16-го места в Мексиканском альбомном чарте и 5-го — в Международном чарте.

Примечания 

Альбомы Пола ван Дайка
Альбомы Mute Records